Le terme trappiste peut désigner :

Religion
L'ordre trappiste ou l'un de ses membres.

Bière
Une trappiste, une bière brassée au sein même de l'abbaye par ou sous contrôle des moines trappistes.

Marque de fromage
Le trappiste de Campénéac, la marque commerciale d'un fromage français originaire de l'abbaye de la Joie Notre-Dame.
Le trappiste de Belval, la marque commerciale d'un fromage français originaire de l'abbaye de Belval.

Autres
 Trappiste, nom gentilé des habitants de la ville de Trappes, en France
 Authentic Trappist Product, marque de certification à usage collectif destiné aux produits fabriqués dans les monastères cisterciens.
 TRAPPIST, est un acronyme désignant un télescope robotique situé à l'observatoire de La Silla au Chili.
 TRAPPIST-1 est un système constitué d'une étoile entourée de plusieurs planètes.